

Presentación previa 
La pareja eslovaca Kamil Čapkovič y Igor Zelenay fueron los campeones defensores, pero Čapkovič decidió no participar en esta edición. Mientras que Zelenay lo hizo junto a su compatriota Andrej Martin como compañero, cayendo derrotado en la primera ronda ante la pareja tercera cabeza de serie formada por el argentino Facundo Argüello y el uruguayo Ariel Behar quienes ganaron el título, derrotando a los polacos Andriej Kapaś y Błażej Koniusz en la final, 6–4, 7–64.

Cabezas de serie 
  Mateusz Kowalczyk /  Artem Sitak (Semifinales)
  Sebastian Bader /  Gerald Melzer (Semifinales)
  'Facundo Argüello /  Ariel Behar (CAMPEONES)
  Andriej Kapaś /  Błażej Koniusz (FINAL)

Cuadro

Enlaces externos 
 

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Košice 2014